Polina Aleksiejewna Lejkina (ros. Полина Алексеевна Лейкина ur. 20 września 1994 w Moskwie) – rosyjska tenisistka.

W swojej karierze wygrała jedenaście turniejów singlowych i siedemnaście deblowych rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu była sklasyfikowana na 184. miejscu (1 sierpnia 2016).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Moskwie